Kaipel ist der Familienname folgender Personen:

 Erwin Kaipel (* 1952), österreichischer Politiker
 Wilhelm Kaipel (* 1948), österreichischer Tormann und Fußballtrainer